Ти́льда (, от  — «подпись, надпись») — название нескольких типографских знаков в виде волнистой черты.

Математический знак 
Внутристрочная тильда обычно означает разного рода отношения эквивалентности, например:
 отношение эквивалентности в теории множеств;
 подобие в Евклидовой геометрии;
 при анализе асимптотического поведения функций — их асимптотическую (сильную) эквивалентность: запись « при » означает, что ;
 в теории графов — смежность двух вершин графа (существование ребра между ними).

Используется также надстрочная тильда: например, тильда над знаком случайной величины может означать её медиану: 

Тильда перед числом означает «примерно», «приблизительно», «около», например: диаметр стержня составляет ~ 8 см.

В физике и астрономии тильда может означать близость по порядку величины; например,  означает, что редуцированная постоянная Планка по порядку величины близка к , то есть что десятичный логарифм величины , выраженной в Дж·с, лежит между −34,5 и −33,5.

Тильда используется и в сочетании с другими знаками: тильда над знаком равенства в геометрии обозначает конгруэнтность; две тильды (≈) — приближённое равенство; тильда под знаками «больше» и «меньше» означает, что одна функция растёт асимптотически не меньше (не больше) другой и т. п.

Тильда в информатике и вычислительной технике 
 В языках C/C++, Java, Python, Verilog и др. тильда — одноместный префиксный оператор, означающий побитовое отрицание (в отличие от логического отрицания, обозначаемого восклицательным знаком).
 В файловой системе VFAT при кодировании длинных имён в формат, понятный DOS, тильда используется для сокращения наименований файлов и каталогов, например PROGRA~1 вместо PROGRAM FILES (при этом если существует несколько имён начинающихся на одну и ту же строку, то используется ~ 2, ~ 3 и т. д., если число файлов больше десяти, то размер «строки» сокращается на символ до PROGR~12 и т. д.).
 В UNIX-подобных операционных системах с тильды начинается иерархический путь к своим файлам — ~/Documents/Shedule.odt — или к файлам другого пользователя: ~ivanov/texts/report.
 В языке ТеХ тильда обычно обозначает неразрывный пробел (а для использования тильды как видимого типографского знака применяются разнообразные многосимвольные команды: \~ для надстрочной тильды в тексте, \tilde для неё же в формулах, \sim для тильды как знака эквивалентности и др.).
 В MediaWiki (и, в частности, в Википедии) каскад из 3—5 знаков тильды подряд обозначают подпись участника на страницах обсуждений:
 Три тильды (~~~) дают только подпись;
 Четыре тильды (~~~~) — подпись с указанием на время внесения правки;
 Пять тильд (~~~~~) — только указание текущего времени и даты.
 Одиночная тильда в запросе Яндекса исключает следующее слово в пределах предложения. Двойная тильда: ~~ в пределах всего документа.
 Во многих моноширинных консольных шрифтах тильда находится в верхней части, так что последовательность тильд ~~~~~~ использовалась в текстовом файле для волнистого подчёркивания (тильды размещались на строку ниже подчёркиваемого текста).

Коды символа 
Внутристрочная тильда (не являющаяся диакритическим знаком) содержится в большинстве компьютерных кодировок и обычно имеет код 126 (десятичный), U+007E (16-ричный в Юникоде).

Тильда как надстрочный диакритический знак имеет в Юникоде код U+0303. Также кодированы другие формы тильд:

В издательском деле и полиграфии 
В справочной литературе тильда заменяет в словосочетаниях заголовочное слово или его неизменяемую часть.

Ссылки

Примечания 

Математические знаки